Linton Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Linton Township (Indiana)
 Linton Township (Iowa)
 Linton Township (North Dakota)
 Linton Township (Ohio)